Казаджове () — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.

Население составляет 14 810 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 2469 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 81022. Телефонный код — 0823.

Покровителем коммуны почитается архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Ссылки 

Города Италии